Poplawski ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Julianowitsch Poplawski (1903–1935), russischer Schriftsteller
 Stephen Poplawski (1895–1956), polnisch-US-amerikanischer Erfinder

Siehe auch:

 Popławski